Джон Грэттен Хендри (; 24 октября 1963, Леннокстаун) — шотландский футболист, игравший на позициях правого полузащитника и нападающего в английских клубах. Двоюродный брат Ли Хендри и племянник Пола Хендри.

Начинал карьеру в «Ковентри Сити». В молодёжной команде стал лучшим бомбардиром в сезоне-1983/84 (10 мячей в 25 матчах). После аренды в команде «Херефорд Юнайтед» перешёл в «Брэдфорд Сити», где выступал в течение четырёх сезонов и стал одним из ключевых игроков команды. В 1988—1990 годах играл за «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед», после чего перешёл в «Мидлсбро», с которым выходил в Премьер-лигу в 1992 и 1995 годах, 5 декабря 1992 года отметился хет-триком в матче чемпионата Премьер-лиги против «Блэкберн Роверс» (3:2), в 1995 году был лучшим бомбардиром команды в Первом дивизионе (15 мячей). После сезона-1995/96 перешёл в «Барнсли», с которым вышел в Премьер-лигу и вылетел обратно в Первый дивизион, в сезоне-1998/99 работал с командой уже в качестве тренера.

Достижения 
 Победитель Третьего дивизиона: 1984/85
 Победитель Второго дивизиона: 1989/90
 Победитель Первого дивизиона: 1994/95

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Херефорд Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Барнсли»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Барнсли»